Присяга адвоката — церемониальная торжественная клятва, являющаяся обязательным условием для принятия нового члена в адвокатское сообщество.

Согласно статье 13 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содержания:
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката».

Претендент становится членом адвокатской палаты и получает статус адвоката со дня принятия присяги.

Примечания

Ссылки 

 
 
 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации

Адвокатура
Юридические должности и профессии